Kim Sang-ho (김상호) può riferirsi a:

Kim Sang-ho (1862) – ufficiale coreano-giapponese
Kim Sang-ho (1889) – monaco coreano
Kim Sang-ho (1901) – politico sudcoreano
Kim Sang-ho (1918) – geografo coreano
Kim Sang-ho (1964) – calciatore sudcoreano
Kim Sang-ho (1965) – giocatore di baseball sudcoreano
Kim Sang-ho (1970) – attore sudcoreano
Kim Sang-ho (1971) – produttore sudcoreano
Kim Sang-ho (1980) – giocatore di baseball sudcoreano
Kim Sang-ho (1989) – giocatore di baseball sudcoreano